Hagider se poate referi la:

Hagider, Tatarbunar, sat în raionul Tatarbunar din regiunea Odesa (Ucraina).
Râul Hagider, râu din R. Moldova și Ucraina.
Lacul Hagider